Sigma Gruis pode se referir a:
Sigma1 Gruis
Sigma2 Gruis